Saros 71 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 19 oktober -684 t/m 14 maart 777. Deze serie duurde 1460 jaar en 146 dagen, bevatte 82 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 8 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus